Argentina
 Bella Vista – località del Partido di San Miguel, provincia di Buenos Aires
 Bella Vista – capoluogo del Dipartimento di Bella Vista, provincia di Corrientes
 Bella Vista – città della provincia di Tucumán
Australia
 Bella Vista – sobborgo di Sydney
Messico
 Bella Vista – città del Chiapas
Panama
 Bella Vista – comune (corregimiento) della provincia di Panama
 Bella Vista – comune panamense situato nella provincia di Chiriquí
Paraguay
 Bella Vista, detta anche Bella Vista Norte – città del Dipartimento di Amambay
 Bella Vista, detta anche Bella Vista Sur – città del Dipartimento di Itapúa
Stati Uniti d'America
 Bella Vista – città della Contea di Benton, Arkansas
 Bella Vista – census-designated place della Contea di Shasta, California
Sudafrica
Bella Vista – città della Municipalità locale di Witzenberg